Voglje je ime več naselij

v Sloveniji 
 Voglje, občina Sežana
 Voglje, občina Šenčur

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Voglje, pri Sinči vasi, nem. Kohldorf (p.št. 9125), tržna občina Dobrla vas
 Voglje, pri Važenberku, nem. Winklern (p.št. 9102), mestna občina Velikovec 
ter
 Vogle, pri Šmartnu v Celovcu), nem. Kohldorf, mesto Celovec 
 Vogle, pri Medgorjah), nem. Kohldorf, občina Žrelec
 Vogliče, pri Dhovšah, nem. Winklern, mesto Celovec (Celovec-Dhovše) 
 Vogliče, ob Gospe Sveti, nem. Winklern, tržna občina Gospa Sveta

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška